Ла-Побла-де-Вальбона (, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Турия. Занимает площадь 33,1 км². Население — 21111 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 5 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Муниципалитеты и провинции района Кампо-де-Турия
 Фотографии муниципалитета 

Муниципалитеты Валенсии
Города Валенсии